Slovo fixka má vícero významů:

 kolo s pevným převodem – z anglického fixie, tedy kolo s fixním převodem, bez přehazovačky a dokonce i bez volnoběžky
 popisovač – hovorově též fix nebo v ženském rodě fixa nebo fixka